Coccus peut désigner :
 en biologie, Coccus est un genre de cochenilles ;
 en bactériologie, la forme coccus est le singulier de cocci (coque).